

Italia

Campania 
 Chiesa di Sant'Apollonia – Salerno

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Apollonia di Mezzaratta – Bologna
 Chiesa di Sant'Apollonia – Ferrara

Toscana 
 Chiesa di Santa Apollonia – Pisa
 Complesso di Sant'Apollonia – Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Apollonia – Bosco, frazione di Civezzano
 Chiesa di Sant'Apollonia – Manzano, frazione di Mori
 Chiesa di Sant'Apollonia – Mezzolombardo
 Chiesa di Sant'Apollonia – Spera, frazione di Castel Ivano

Svizzera 
 Chiesa cimiteriale di Santa Apollonia – Coldrerio

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Apollonia Vergine e Martire